Samuel, o Parricida — nobre armênio do . Também chamado Samuel Mamicônio
  — nobre armênio do 
  — nobre armênio do 

Desambiguações de antropônimos